Backbone Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Backbone Hill (Kentucky)
 Backbone Hill (Maryland)
 Backbone Hill (Texas)